Pars steht für:

 eine alte Bezeichnung für die iranische Provinz Fars
 das türkische Wort für “Leopard, Panther”
 pars pro toto, Part, Partie, das lateinische Wort für “Teil”
 Pars (Panzer), ein türkischer Radpanzer
 Parswert, die Teilung auf einer Libelle
 Pars Oil and Gas Company, eine nationale iranische Gasgesellschaft
 eine alte Bezeichnung für das Perserreich

Pars ist der Vorname oder Familienname folgender Personen:

 Pars Tuğlacı (1933–2016), türkischer Sprach- und Geschichtsforscher armenischer Abstammung

 Julia Pars (* 1968), grönländische Unternehmerin und Künstlerin
 Krisztián Pars (* 1982), ungarischer Hammerwerfer
 Leopold Pars (1896–1985), britischer Mathematiker

Pars ist das Pseudonym von:

 Hans Diebow (1896–1975), deutscher Journalist und Schriftsteller.
 Kenan Pars, (Kirkor Cezveciyan; 1920–2008), türkischer Schauspieler und Regisseur armenischer Abstammung

PARS steht als Abkürzung für:

 Pakistan Amateur Radio Society, pakistanischer Amateurfunkverband
 Panzerabwehrraketensystem, siehe Panzerabwehrlenkwaffe
 PARS 3 LR, ein Waffensystem zur Panzerabwehr

Siehe auch:
 Parse
 Parz

Abkürzung